Anders Nyström kan avse flera personer:
 Anders Nyström (skådespelare) – en svensk skådespelare
 Anders Nyström (kompositör) – en svensk kompositör
 Anders Nyström (gitarrist) – en svensk gitarrist i Degradead
 Anders "Blakkheim" Nyström – en svensk gitarrist tidigare i Bloodbath